Goss oder Goß ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Goss (* 1969), deutscher Fußballspieler
 Belinda Goss (* 1984), australische Radsportlerin
 Bryten Goss (1976–2006), US-amerikanischer Maler
 Chester Goss (* um 1915), US-amerikanischer Badmintonspieler
 Chris Goss (* 1959), US-amerikanischer Musiker und Produzent
 David Goss (1952–2017), US-amerikanischer Mathematiker
 Edward W. Goss (1893–1972), US-amerikanischer Politiker
 Eleanor Goss (1895–1982), US-amerikanische Tennisspielerin
 Franz Goß (auch Goss; 1871–1944), deutscher Kunstmaler  
 Harold I. Goss (1882–1962), US-amerikanischer Politiker
 Hildegard Goss-Mayr (* 1930), österreichische Friedensaktivistin und Schriftstellerin
 Irene Goß (1928–2015), deutsche Politikerin (SPD)
 Jacques-Elysée Goss (1839–1921), Schweizer Architekt
 James H. Goss (1820–1886), US-amerikanischer Politiker
 Jared Goss (* 1966), US-amerikanischer Kunsthistoriker, Kurator und Sachbuchautor
 Jean Goss (1912–1991), französisch-österreichischer Friedensaktivist
 Joe Goss (1838–1885), englischer Boxer in der Bare-knuckle-Ära
 John Goss (1800–1880), englischer Kirchenmusiker
 John Goss (Rennfahrer) (* 1943), australischer Autorennfahrer
 Kai-Uwe Goss (* 1964), deutscher Umweltchemiker und Geoökologe
 Kennedy Goss (* 1996), kanadische Schwimmerin
 Kimberly Goss (* 1978), US-amerikanische Sängerin und Keyboarderin
 Luke Goss (* 1968), englischer Schauspieler und Sänger
 Matt Goss (* 1968), englischer Sänger
 Matthew Goss (* 1986), australischer Radrennfahrer
 Nigel Williams-Goss (* 1994), US-amerikanischer Basketballspieler
 Pearl Goss (* um 1915), indische Badmintonspielerin
 Porter Goss (* 1938), US-amerikanischer Politiker und Direktor der CIA
 Reginald Goss-Custard (1877–1956), englischer Organist und Komponist
 Robert Goss (* 1948), US-amerikanischer Theologe
 Sandy Goss (* 1966), kanadischer Schwimmer
 Sarah Goss (* 1992), neuseeländische Rugbyspielerin, siehe Sarah Hirini
 Sean Goss (* 1995), englischer Fußballspieler
 Theodora Goss (* 1968), amerikanische Schriftstellerin
 Tim Goss (* 1963), britischer Rennwagen-Konstrukteur
 Walter Goss (1928–2012), US-amerikanischer Tonmeister
 Wayne Goss (1951–2014), australischer Politiker
 Wentworth Goss (1904–1971), US-amerikanischer Brigadegeneral (US Air Force)

Unternehmen:
 Goss International, bis 2018 ein US-amerikanischer Hersteller von Druckmaschinen

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Goss (Georgia)
 Goss (Louisiana)
 Goss (Louisiana)
 Goss (Mississippi)
 Goss (Missouri)
 Goss (Oklahoma)
 Goss Heights (Massachusetts)

GOSS steht für:
 Flughafen Saint-Louis, Senegal (ICAO-Code)

Siehe auch:
 Gos

Abkürzung